Wego bezeichnet:

 Wego Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 WeGo Systembaustoffe, Baustoff-Fachhandel mit Sitz in Hanau

Wego ist der Familienname folgender Personen:

 Gabi Wego, deutsche Fußballtorhüterin